Osoby o tym nazwisku:
 Csaba Pap – węgierski szermierz
 Jenő Pap – węgierski szermierz

Zobacz też:
 Polska Agencja Prasowa (PAP)